Якимов — українське, російське, білоруське та болгарське прівзвище.

Відомі носії:
 Якимов Богдан Петрович (1994) — російський хокеїст.
 Якимов Димитар (1941) — болгарський футболіст.
 Якимов Михайло (1929—1996) — марійський письменник.
 Якимов Олександр Валерійович (1993—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Якимов Олександр Васильович — український технік російського походження.
 Якимов Олександр Савелійович — російський передовик промислового виробництва.

Див. також 
 Якимів

Прізвища
Білоруські прізвища
Російські прізвища
Українські прізвища
Болгарські прізвища